Александр Фирсов:
 Фирсов, Александр Алексеевич (1945—2020) — российский фармакокинетик и фармакодинамик, профессор, член-корреспондент РАМН и РАН.
 Фирсов, Александр Васильевич (1914—1952) — матрос Днепровской военной флотилии. Герой Советского Союза.
 Фирсов, Александр Яковлевич (1925—1945) — младший сержант, Герой Советского Союза.